województwo podlaskie – województwo w latach 1513–1795 
 województwo podlaskie – województwo w 1793
 województwo podlaskie – województwo w latach 1816–1837 
 województwo podlaskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo podlaskie – województwo od 1999